Военка (Херсон) - наименование местности (микрорайона) в г. Херсон.
 Военные организации большевиков